

Cinema 
 Double Cross – film del 1941 diretto da Albert H. Kelley

Letteratura 
 Il regista di inganni (Double Cross) – romanzo di James Patterson del 2007

Musica 
 Double Cross – album di Hank Crawford del 1968

Televisione 
 Double Cross – film direct-to-video del 1994 diretto da Michael Keusch
 Double Cross – film per la televisione del 2006 diretto da George Erschbamer

Pagine correlate 
The Double Cross